James Franklin est un nom porté par plusieurs personnalités :
 James Franklin (vers 1783-1834), naturaliste britannique ;
 James Franklin (né en 1980), joueur de cricket néo-zélandais ;
 James Franklin, historien des idées et philosophe australien ;
 James Franklin, météorologiste américain ;
 James Franklin, joueur de football canadien.